А́лан Макду́галл (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник восьми  (лучший результат — шестое место в ), в составе смешанной сборной Англии участник шести  (лучший результат — бронзовые призёры в ), в составе смешанной парной сборной Англии участник  (заняли пятнадцатое место). Семикратный , шестикратный , .

В юниорском возрасте играл в кёрлинг в Шотландии, чемпион  и  среди юниоров (1991).

Достижения 
 : золото (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
 : золото (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
 : золото (2015).
 : золото ().
 : золото (1991).

 «Команда всех звёзд» () чемпионата мира среди юниоров: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Alan MacDougall | English curling
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии